Marion se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Antoine Fortuné Marion
 Antoine-Fortuné Marion